Anubis či Anúbis může být:

 Anup – staroegyptské božstvo, v řečtině nazývané Anubis či Anúbis
 Anubis (rostlina) (Anubias) – rod afrických vodních a vlhkomilných rostlin z čeledi árónovitých (Araceae)
 Anubis (brouk) (Anubis) – rod brouků z čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae)
 Anubis (goa'uld) – postava ze seriálu Stargate SG-1
 Anubis (planetka) – planetka sluneční soustavy